Sonne Hagal — немецкая группа, исполнявшая музыку в жанре неофолк.

История
Основной состав группы был сформирован в городе Ратенов в земле Бранденбург в 1992 году. Музыканты были частью местной панк-рок и экспериментальный поп музыкальной сцены. Ранние записи 1990-х годов были электронной музыкой.

Дискография

Альбомы и EPs

Сборники

Ссылки
Official Sonne Hagal Site официальный сайт
Interview with Sonne Hagal on funprox.com
Interview with Sonne Hagal on heathenharvest.com

Экспериментальные музыкальные коллективы
Неофолк-группы